Encarnação, mot équivalent, en portugais, du mot français « Incarnation », peut désigner :
au Portugal :
Encarnação, paroisse civile de la municipalité de Lisbonne, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne ;
Encarnação, paroisse civile de la municipalité de Mafra, située dans le district de Lisbonne et la région de Lisbonne.
Encarnação, une station de métro de Lisbonne.